Charles Perdrizet (1869-1952) : explorateur et administrateur colonial français ;
 Jean Perdrizet (1907-1975) : ingénieur et créateur d'art brut français ;
 Maurice Perdrizet (1912-1994) : aviateur militaire français ;
 Paul Perdrizet (1870-1938) : archéologue français.